Dix navires de la marine française ont porté le nom de Centaure, d'après la créature mythologique du même nom :
 le , un vaisseau en service de 1712 à 1726 ;
 le , un vaisseau qui fait naufrage en 1750 ;
 le , un vaisseau de 74 canons lancé en 1757 et capturé par la Royal Navy en 1759 et renommé HMS Centaur ;
 le , un vaisseau lancé en 1782 et détruit par un incendie en 1793 ;
 le , un navire de ligne de 86 canons de la classe Bucentaure ;
 le , un remorqueur lancé en 1912 et rebaptisé Nessus en 1932 ;
 le Centaure, un sous-marin de classe 1 500 tonnes qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 le , un dragueur mis en service de 1955 à 1970 ;
 le , un remorqueur en service de 1974 à 1999.

Source 
 

Nom de bateau de la Marine française